Tece ima više značenja:
 Tece (Breša)
 Tece (Trento)
 Tece (Venecija)
 Tece (Verona)
 Tezze sul Brenta